Saint Mark kan syfta på följande platser:

Dominica 

 Saint Mark (parish i Dominica),

Grenada 

 Victoria (parishhuvudort i Grenada), Saint Mark, 
 Saint Mark (parish i Grenada), 

Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar